Lesotho nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio, Japan.

Atleten

Sporten

Atletiek 

Mannen
Loopnummers

Vrouwen
Loopnummers

2020
Land op de Olympische Zomerspelen 2020